Клоун — персонаж театра, цирка или кино, использующий приёмы гротеска и буффонады. Жанр, в котором выступают клоуны имеет название клоунада.

В искусстве

Известные клоуны 
Клоун Красти
Клоун Карандаш
Солнечный клоун

Фильмы 
Клоун (фильм, 1917)
Клоун (телеспектакль, 1971)
Клоун (фильм, 1980)
Клоун (мультфильм)
Клоун (фильм, 2005)
Клоун (фильм, 2011)

Другое 

 Образ Владимира Зеленского как клоуна

См. также 
 
 Клоуновые
 Клоун томатный
 Клоуны (значения)
 Clown